Pawel Andrejew ist der Name folgender Personen:

* Pawel Andrejew (Marathonläufer), russischer Marathonläufer 
 Pawel Andrejewitsch Andrejew (* 1944), sowjetischer Langstreckenläufer 
 Pawel Sacharowitsch Andrejew (1874–1950), russischer Sänger (Bassbariton) 
 Pawel Wiktorowitsch Andrejew (* 1983), russischer Triathlet
 Pawel Wladimirowitsch Andrejew (* 1978), usbekischer Zehnkämpfer